Palmarejo bezeichnet:

 Palmarejo (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Palmarejo (Veracruz), Ort in Mexiko
 Palmarejo (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Palmarejo (Coamo), Ort auf Puerto Rico
 Palmarejo (Corozal), Ort auf Puerto Rico
 Palmarejo (Lajas), Ort auf Puerto Rico